filiacja w genealogii – wiąże się z pochodzeniem jednej osoby od drugiej,
filiacja w zootechnice – polega na tworzeniu nowych ras (odmian) zwierząt na podstawie ras już istniejących,
filiacja w edytorstwie – polega na stwierdzeniu zależności między różnymi edycjami jednego dzieła, np. rękopis - kopia - kolejne wydania.

Zobacz też 
 afiliacja